Dallas County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:
 Dallas County (Alabama) – okres státu Alabama
 Dallas County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Dallas County (Iowa) – okres státu Iowa
 Dallas County (Missouri) – okres státu Missouri
 Dallas County (Texas) – okres státu Texas